Wilhelm Amsinck ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Amsinck (1542–1618), niederländisch-deutscher Kaufmann, siehe Willem Amsinck
 Wilhelm Amsinck (Politiker) (1752–1831), deutscher Politiker, Bürgermeister von Hamburg
 Wilhelm Amsinck (Syndikus) (1793–1874), deutscher Jurist, Beamter und Senatssyndikus in Hamburg
 Wilhelm Amsinck (Bankier) (1821–1909), deutscher Kaufmann und Bankier